Iapetus kan henvise til flere artikler:

 Iapetos – en gud i den græske mytologi
 Iapetus (måne) – en af Saturns måner